Grunewald est un nom propre allemand signifiant « forêt verte ».

Patronyme 

 Gabriele Grunewald, (1986-2019), athlète américaine
 Gottfried Grünewald (1673-1739), chanteur, claveciniste et compositeur allemand.
 Jacquot Grunewald (1934-), rabbin français, fondateur du magazine Tribune Juive.
 Joachim Grünewald (1933-2012), homme politique allemand.
 Matthias Grünewald (1475–1528), peintre allemand de la Renaissance, contemporain d'Albrecht Dürer.
 Olivier Grunewald (1959-), photographe français.
 Sarah Grünewald (1984-), actrice, mannequin et animatrice de télévision danoise.

Toponyme 

 Grunewald (forêt) est une forêt à Berlin.
 Berlin-Grunewald est le nom d'un quartier de Berlin nommé d'après la forêt éponyme.
 Grünewald est une commune allemande dans l'Arrondissement de Haute-Forêt-de-Spree-Lusace.
 Grünewald est une forêt au Luxembourg.

Autres 
 Tour Grunewald, une tour historique construite de Berlin.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif